Cernătescu:
 Emil R. Cernătescu, un om politic român; îndeplinit funcția de primar al municipiului Iași
 Radu Cernătescu (1894, ?  1958)

Vezi și 
 Cerna (nume de familie)
 Cerna (dezambiguizare)

 Cernătești (dezambiguizare)

Nume de familie românești